Sarnakhbyur (en arménien ) ou  (en azéri) est une communauté rurale de la région d'Askeran, au Haut-Karabagh. Pour l'Azerbaïdjan, elle fait partie du raion de Khodjaly.

Comprenant également la localité de Dagraz, elle comptait au total  en 2005.

Notes et références 

Communauté rurale de l'Askeran
Localité dans le raion de Khodjaly